BAP Ferré (ou BAP Teniente Ferré) peut faire référence à l’un des navires suivants de la marine péruvienne, nommés d’après l’officier de marine péruvien Diego Ferré Sosa, qui a combattu pendant la guerre du Pacifique et qui est mort aux côtés de Miguel Grau dans la bataille d'Angamos :

 Le  (SC 1), un sous-marin construit au début des années 1910 par le chantier naval français Schneider et Cie pour la marine péruvienne.
 La frégate BAP Ferré (F-3), 1947–1966, ex-frégate de classe River de la Marine royale canadienne .
 Le destroyer BAP Ferré (DM-74), 1973–2007, ex-destroyer de classe Daring de la Royal Navy .
 La corvette BAP Ferré (PM-211), en service depuis 2016, ex-corvette de classe Pohang de la marine coréenne .

Notes et références

Notes 

Ferré